Баронська — присілок, Нижньотагільський міський округ, Свердловська область, Росія
 Баронська — залізнична станція, Донецька залізниця, Україна